Antōnīs Samaras – politico greco
 Giannīs Samaras – allenatore di calcio ed ex calciatore greco
 Giōrgos Samaras – dirigente sportivo ed ex calciatore greco
 Spyridon Samaras – compositore greco